Platee
 Plurale di platea
 Platée, opera lirica di Jean-Philippe Rameau

Pagine correlate 

 Platea (disambigua)